Пасо дел Фијеро има више значења:

 Пасо дел Фијеро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Фијеро, Ел Пино (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику